The World’s 50 Best Restaurants (50 лучших ресторанов мира) — рейтинг ресторанов по версии авторитетного журнала  на основе опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру. Дополнительно к основному рейтингу составляется рейтинг шеф-поваров, который формируется на основе голосов шеф-поваров пятидесяти лучших ресторанов по итогам прошлогоднего рейтинга. Большинство ресторанов-победителей подают блюда высокой кухни, часто топ-рестораны рейтинга специализируются на молекулярной гастрономии.

Абсолютными победителями прошлых лет были рестораны  и «Нома». ElBulli стал победителем рейтинга пять раз в 2002 и 2006—2009 годах, этот результат пока не превзойдён. Ресторан «Нома» занял верхнюю строчку четыре раза в 2010—2012 и в 2014 годах. После третьей победы в рейтинге в 2012 году, по словам шеф-повара Рене Редзепи, в листе ожидания на вечер стояли 1204 клиента, а двумя годами раньше в списке было лишь 14 клиентов. Победа в рейтинге, который иногда называют «кулинарным Оскаром», столь же престижна, как получение звезды в Красном гиде Мишлен.

Методика 
The World’s 50 Best Restaurants формируется голосами «The Diners Club World’s 50 Best Restaurants Academy» — группы из 27 панелей, сформированных специально для этого рейтинга. Весь мир поделен на 27 регионов, в каждом регионе назначен председатель, признанный лучшим знатоком ресторанов в своём регионе. Каждый председатель в своём регионе формирует группу из 35 знатоков. Члены этих групп составляют общее жюри.

Предварительный список номинаций не составляется. Каждый член международного жюри представляет голоса за любые семь ресторанов по своему личному выбору. Чтобы обеспечить представительство разных регионов, судьям предлагают голосовать за три ресторана из своего региона и за четыре — из других мест. Член жюри не вправе голосовать за свой ресторан, а также за заведение, в котором у него имеется экономический интерес. Выбирать полагается среди ресторанов, в которых член жюри ел в течение последних 18 месяцев, хотя проконтролировать соблюдение этого правила невозможно.

Критерии отличаются от тех, которые используется в Красном гиде Мишлен или других ресторанных обзорах. Это обстоятельство дало возможность ресторанам традиционной или молекулярной кухни, таким как ,  и , успешно конкурировать с ресторанами высокой кухни, такими как ,  или .

Рейтинг неоднократно критиковали. Мэтью Форт () в The Guardian в 2003 году назвал методику шарлатанством Французский ресторанный обозреватель и критик Франсуа-Режи Гаудри () считает рейтинг недостаточно надёжным, а испанский шеф-повар Мартин Берасатеги () даже обвинял рейтинг в фальсификации и использовании марки авторитетной международной организации исключительно для того, чтобы нанести ущерб Красному гиду Мишлен.

Результаты рейтинга по годам

Выбор шеф-поваров по годам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рестораны
Рейтинги
Гастрономические награды
The World’s 50 Best Restaurants